Суперкубок Англии по футболу 1980 года () — 58-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречались победители Первого дивизиона и обладатели Кубка Англии. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 9 августа. В нём встретились «Ливерпуль», чемпион Первого дивизиона в сезоне 1979/80, и «Вест Хэм Юнайтед», обладатель Кубка Англии 1979 года. Матч закончился минимальной победой «Красных».

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте LFCHistory.net 

1980
Суперкубок Англии 1980
Суперкубок Англии 1980
Суперкубок Англии
События 9 августа
Август 1980 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1980 году
1980 год в Лондоне